Het slalom kanovaren in de K-1-klasse voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats van 25 tot en met 27 juli 2021 in het Kasai Canoe Slalom Centre in Edogawa, Tokio. Regerend olympisch kampioene in deze slalomklasse was Maialen Chourraut uit Spanje. In de series, die plaatsvonden op 25 juli, legden alle kanovaarsters tweemaal het parcours af. Vierentwintig deelneemsters plaatsten zich voor de halve finale. In de halve finale legde elke deelneemster het parcours eenmaal af. De tien beste deelneemsters plaatsten zich voor de finale. In de finaleronde won de kanovaarster met de snelste tijd, waarbij het aantal strafseconden werd opgeteld.

Uitslag

Externe links 
 
 

Vrouwen slalom K-1